David Ramirez est le nom porté par : 
 David Ramírez, né en 1993, footballeur international costaricien
 David Ramirez, né en 1981, footballeur argentin